Влади́мирская пло́щадь — одна из центральных площадей Санкт-Петербурга. Расположена на пересечении Загородного и Владимирского проспектов, Колокольной улицы, Кузнечного переулка и Большой Московской улицы.

История 
Современное название известно с 1844 года. Дано по церкви Владимирской Божией Матери (Владимирский проспект, дом № 20).

С 6 октября 1923 года по 10 июля 1950 года — площадь Нахимсона. Названа в честь революционера С.М. Нахимсона.

19 октября 1986 года Владимирская площадь стала местом первой массовой акции в Ленинграде с требованиями защиты исторического наследия (Дома Дельвига).

В 1997 г. на Владимирской площади был установлен памятник Ф.М. Достоевскому.

Застройка 
 № 21 — торгово-офисный центр Regent Hall, построен в 2004—2006 годах по проекту архитекторов В. Л. Чулкевича, В. Е. Жукова, Юшканцева П. И. До 1980-х на участке стояло здание Владимирского Епархиального училища, возведённое в 1870 году. ТЦ был внесён в «Список диссонирующих объектов», созданный правительством города в 2014 году. Здания из этого перечня предполагают «нейтрализовать» с помощью зеленых экранов из деревьев или путём демонтажа или перестройки.

Транспорт 
 Автобусы: № 225, 290
 Метрополитен: станции «Владимирская», «Достоевская»
 Трамвай: служебная линия
 Троллейбусы: № 3, 8, 15

Примыкающие улицы 
 Загородный проспект
 Большая Московская улица
 Кузнечный переулок
 Колокольная улица
 Владимирский проспект

Примечания

Литература 
 
 
 
 Алексеева С. В., Балашов Е. А., Владимирович А. Г. и др. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. — СПб.: информационно-издательское агентство «Лик», 2002. ISBN 5-86038-094-1

Загородный проспект (Санкт-Петербург)